«Буревестник» — название нескольких баскетбольных клубов:
 «Буревестник» — баскетбольный клуб из Ленинграда.
 «Буревестник» — студенческий женский баскетбольный клуб из Ленинграда.
 «Буревестник» — баскетбольный клуб из Ярославля.
 «Буревестник» — название баскетбольного клуба РТИ из Минска в 1968—1970 годах.
 «Буревестник» — название женского баскетбольного клуба «Университет» из Алма-Аты в 1960—1971 и 1990—1991 годах.